Владимир Николаевич Еждик (1946, Ростов-на-Дону — 1999, Ростов-на-Дону) — российский музыкант, заслуженный деятель искусств РФ, создатель первого в России концертного оркестра духовых инструментов.

Биография 
Родился 22 июля 1946 года в Ростове-на-Дону.

Будучи офицером, Владимир Еждик был начальником оркестра СКВО. В 1991 году, выйдя в отставку, создал первый в России концертный оркестр духовых инструментов «Дон». До этого в России существовали только военные или любительские духовые оркестры.

Память 
 Созданный в Ростове-на-Дону в 1991 году духовой оркестр «Дон» Ростовской областной филармонии с 2000 года носит имя Владимира Николаевича Еждика.
 Именем В. Н. Еждика названа Детская школа искусств в Сальске.

Примечания

Ссылки 
 Еждик Владимир Николаевич
 Памяти маэстро Владимира Еждика

Персоналии:Ростов-на-Дону
Музыканты Ростова-на-Дону
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации